Muri ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Muri AG (früher auch Muri (Freiamt)), Gemeinde und Bezirkshauptort im Kanton Aargau, Schweiz
 Muri bei Bern (auch Muri-Gümligen), Gemeinde im Kanton Bern, Schweiz
 Bezirk Muri, Bezirk des Kantons Aargau, Schweiz
 Muri Beach, Dorf und Strand auf der Insel Rarotonga im Südpazifik
 Muri (Karksi), Dorf der Landgemeinde Karksi im Kreis Viljandi, Estland
 Muri (Luunja), Dorf der Landgemeinde Luunja im Kreis Tartu, Estland
 Muri (Ranchi), Ort im Bundesstaat Jharkhand, Indien
 Kloster Muri, Kloster im Kanton Aargau, Schweiz
 Abtei Muri-Gries, Abtei im Stadtteil Gries-Quirein von Bozen, Südtirol

Muri ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Muri (1938–2011), Schweizer Dirigent
 Elisa Muri (* 1984), italienische Volleyballspielerin
 Franziska Muri (* 1973), deutsche Autorin
 Fritz Muri (* 1955), Schweizer Dokumentarfilmer
 Roland Muri (* 1959), Schweizer Maler

Siehe auch:

 Muhri
 Mury